Een verkeersweg:
 N829 (België)
 N829 (Frankrijk)
 N829 (Nederland), zie Provinciale weg 829

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing